Les chevauchées du Prince noir sont deux expéditions à travers la France d'Édouard de Woodstock, prince de Galles et d'Aquitaine (plus connu sous le surnom postérieur de « Prince noir »), au cours de la guerre de Cent Ans :
 la chevauchée du Prince noir de 1355 ;
 la chevauchée du Prince noir de 1356.